DYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dysart (Australia)
 dya – codice ISO 639-3 della lingua dyan